Forestville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Forestville (Californië)
Forestville (Maryland)
Forestville (Michigan)
Forestville (New York)
Forestville (Ohio)
Forestville (Wisconsin)